

Carriera
Ha giocato nella seconda divisione inglese con  e .

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi